Bundesliga o Lliga alemanya de futbol, màxima categoria de la Lliga de futbol d'Alemanya
 2. Bundesliga, segona categoria de la Lliga de futbol d'Alemanya.
 Bundesliga (Àustria), màxima categoria de la Lliga austríaca de futbol 
 Basketball Bundesliga, màxima categoria de la Lliga alemanya de bàsquet
 Bundesliga (escacs), competicions d'escacs nacionals per equips d'Alemanya i d'Àustria